Африканское экономическое сообщество (АЭС) — организация союза Африканских государств, создающая основы для взаимного экономического развития среди большинства Африканских государств. Заявленные цели организации включают в себя создание зоны свободной торговли, таможенный союз, единый рынок, центральный банк и единую валюту, таким образом создания экономического и валютного союза.

Блоки 
В настоящее время существует несколько региональных блоков в Африке, также известные как региональные экономические сообщества (РЭС). Многие из них имеют перекрывающиеся членство. РЭС состоят в основном из торговых блоков, а в некоторых случаях политических и военных. Большинство из РЭС входят в AЭC, многие из которых также имеют перекрытия в членстве своих государств в других блоках. В связи с этим некоторые государства с несколькими членствами в конечном итоге выпадают из одного или нескольких РЭС. Некоторые из этих блоков также содержат подгруппы с более жесткими требованиями и/или с собственными валютными союзами.

Эти блоки и соответствующие им подгруппы распределены следующим образом:

См. также 
 Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
 Агадирское соглашение

Примечания 
Африканские международные организации
Экономика Африки
Торговые блоки